Кирилл Готовцев:
 Готовцев, Кирилл Андреевич (род. 1987)  — российский регбист, играющий на позиции столба (1-3 номер) в команде «Красный Яр» и сборной России. 
 Готовцев, Кирилл Эрикович (род. 1969) — один из старейших рекламистов на интернет-рынке России.